
Суперкубок Украины по футболу 2011 — 8-й розыгрыш Суперкубка Украины, ежегодного футбольного матча, в котором встречаются чемпионы и обладатели кубка предыдущего сезона украинского футбола. Матч состоялся 5 июля 2011 года на стадионе «Ворскла» в Полтаве. В нём встретились донецкий «Шахтёр» (обладатель «золотого дубля» сезона 2010/2011 — чемпион и обладатель кубка страны) и киевское «Динамо» — финалист кубка Украины 2010/2011. Победу одержало «Динамо» со счётом 1:3, благодаря голам Диакате, Олега Гусева и Артёма Милевкого. За «Шахтёр» отличился Фернандиньо

Отчёт о матче

Статистика

См. также 
 Чемпионат Украины по футболу 2010/2011
 Кубок Украины по футболу 2010/2011

Ссылки 
 Протокол мачта на сайте донецкого «Шахтёра»
 Протокол матча на сайте Федерации футбола Украины 

2011
Суперкубок Украины по футболу 2011
Суперкубок Украины по футболу 2011
Суперкубок Украины по футболу
Спортивные соревнования в Полтаве
События 5 июля
Июль 2011 года